Osoby o tym nazwisku:
 Mykoła Hawryłenko – radziecki polityk
 Nikita Hawryłenko – ukraiński piłkarz